Дмитрий Данилович Ивлев:
 Ивлев, Дмитрий Данилович (1914—1998) — Герой Советского Союза.
 Ивлев, Дмитрий Данилович (1932—2009) — советский, латвийский и российский филолог, доктор наук.